Il singolare del torneo di tennis Colonial National Invitational 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Marty Riessen 2-6 6-4 3-6 7-5 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1971